Kergel ist der Familienname folgender Personen:

 Eberhard Kergel, deutscher politischer Aktivist und SA-Führer
 Karl Franz Ludwig Kergel (1814–1874), deutscher Maler
 Wilhelm Kergel (1822–1891), österreichischer Klassischer Philologe

Kergel ist
 der deutschsprachige Name des Dorfes Kärla im estnischen Kreis Saare

Siehe auch:
 Kaergel